Traktat windsorski – traktat z 1175 roku pomiędzy Anglią a Irlandią
 Traktat windsorski – traktat z 1357 roku pomiędzy Anglią a Francją
 Traktat windsorski – traktat z 1386 roku pomiędzy Anglią a Portugalią
 Traktat windsorski – traktat z 1522 roku pomiędzy Anglią a Świętym Cesarstwem Rzymskim